De Olympische marathon op de Olympische Spelen van 1912 vond plaats op zondag 14 juli 1912 in Stockholm. De wedstrijd werd gewonnen door Kenneth McArthur uit Zuid-Afrika in 2:36.54,8. Doordat de wedstrijd onder zeer warme omstandigheden werd gelopen, finishte slechts de helft van het aantal deelnemers. In totaal namen 68 lopers uit 19 landen deel, waarvan er 35 finishten. Het wedstrijdparcours was slechts 40,2 kilometer lang, bijna twee km korter dan de wedstrijd in 1908 en de sinds 1924 gebruikelijk afstand van 42,195 km.

De Portugees Francisco Lázaro moest opgeven bij het 29 kilometerpunt, werd naar het ziekenhuis gebracht en bezweek een dag later.

Records 
Voor deze wedstrijd waren het wereldrecord en olympisch record als volgt:

Uitslag 

marathon vrouwen
Olympische Zomerspelen 1912/marathon vrouwen